Florent Sophius op ten Noort (1805-1862), Tweede Kamerlid
Florent Sophius op ten Noort (1856-1927), burgemeester, zoon van voorgaande